Sjöfors är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Frida Sjöfors (född 1980), svensk fotbollsspelare 
 Simon Sjöfors (född 1973), svensk fotbollsspelare 
 Thor Sjöfors (1886–1939), svensk jurist

Svenska efternamn